Девятый розыгрыш Кубка России по футболу проводился с 29 марта 2000 года по 20 июня 2001 года. Обладателем трофея в четвёртый раз и второй раз подряд стал московский «Локомотив».

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала 
С этой стадии в борьбу вступили команды Первого дивизиона.

Все команды были разбиты на 4 группы по территориально-географическому принципу, причём в каждой группе оказалось по 5 команд Первого дивизиона и по 3 команды Второго дивизиона.

Состав групп:
 «Шинник», «Балтика», «Кристалл», «Торпедо-ЗИЛ», «Локомотив» СПб, «Химки», «Оазис», «Спартак» Лх.
 «Жемчужина», «Арсенал», «Металлург» Лп, «Спартак» Нч, «Спартак-Чукотка», «Кубань», «Судостроитель», «Орёл».
 «Сокол», «Рубин», «Волгарь-Газпром», «Носта», «Лада», «Волга», «Энергетик», «Уралмаш».
 «Локомотив» Ч, «Металлург» Кр, «Томь», «Газовик-Газпром», «Амкар», «Иртыш», «Звезда», «Содовик».

Жеребьёвка, прошедшая 3 июля, определила состав пар (внутри групп) и хозяев полей в матчах 1/32 финала.

Турнирная сетка

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru
«футбол»  №18/2000  1/256 18-19.04  стр.31
«футбол»  №29/2000  1/64  стр.7 

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2000 году
Футбол в России в 2001 году